— японське видавництво, що спеціалізується на публікації книг, журналів розважальної тематики та манґи. Компанія виникла 10 липня 1950 року. Її очолює .

Журнали 
 Weekly Manga Times
 Shuukan Manga TIMES
 Shuman Special
 Bessatsu Shuman Special
 Tsubomi (Yuri)
 Hana Oto

Manga Time magazines 
 Manga Time
 Manga Time Jumbo
 Manga Time Lovely
 Manga Time Family
 Manga Time Special
 Manga Time Original
 Manga Time Natural
 Manga Time Wave
 Manga Home

Manga Time Kirara magazines 
 Manga Time Kirara
 Manga Time Kirara Carat
 Manga Time Kirara Max
 Manga Time Kirara Forward
 Manga Time Kirara Carino
 Manga Time Kirara Magica - A dedicated Puella Magi Madoka Magica magazine
 Manga Time Kirara Miracle!

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  

Видавництва коміксів Японії
Манґа